Charencey (Côte-d'Or), een gemeente in de regio Bourgogne-Franche-Comté
Charencey (Orne), een commune nouvelle in de regio Normandie